Dodge Avenger (engl. Rächer) ist der Name folgender PKW-Modelle der zu Chrysler gehörigen Marke Dodge:

 Dodge Avenger (Coupé), zwischen 1995 und 2000 angebotenes PKW-Modell
 Dodge Avenger (Limousine), seit 2007 angebotenes PKW-Modell
 NASCAR-Rennwagen auf Basis des Car of Tomorrow mit Dodge-Motoren im Jahr 2007, siehe Car of Tomorrow #Modellvarianten